Fäsch ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Rudolf Fäsch (1680–1749), deutscher Architekt und Architektur-Theoretiker
 Ruman Fäsch († 1533), Baumeister
 Fäsch (Familie) seit 1409 in Basel eingebürter Familie, die Goldschmiede und Steinmetze, später Juristen und Diplomaten hervorbrachte